Монумент Славы:
 Монумент Славы (Владикавказ)
 Монумент Славы (Киев)
 Монумент Славы (Львов)
 Монумент Славы (Новосибирск)
 Монумент Славы (Полтава)
 Монумент Славы (Самара)
 Монумент Славы (Чебоксары)